Гебвиллер:

 Гебвиллер — город во Франции, административный центр округа Гебвиллер и кантона Гебвиллер, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн.
 Гебвиллер — кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Гебвиллер.
 Гебвиллер — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Эльзас.